Byron Gallimore – produttore discografico statunitense
 Neville Gallimore – giocatore canadese di football americano
 Tony Gallimore – ex calciatore inglese, difensore
 T'Sharne Gallimore – calciatore anglo-verginiano, centrocampista